Корберо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сёр. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21189.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 421 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 274 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 214 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 214 активных жителей работали 197 человек (105 мужчин и 92 женщины), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 60 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Корберон 

Коммуны департамента Кот-д’Ор